Андрухаев — адыгейская фамилия.

Известные представители 
 Андрухаев, Джайтамир Сефербиевич (1917—1990) — советский адыгский журналист, главный редактор газеты «Социалистическая Адыгея», Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Андрухаев, Хусен Борежевич (1920—1941) — адыгейский советский поэт, Герой Советского Союза.